Örnsköldsvik (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Örnsköldsvik (stad), de hoofdstad van deze gemeente.